La Destileria Juan Estrada és una obra del municipi de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) de l'arquitecte modernista català Modest Feu i Estrada, inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Es tracta d'un edifici que en el seu cos principal s'organitza fent cantonada en un cruïlla de rutes interurbanes importants. La planta és rectangular i està cobert a dues aigües imitant les masies més tradicionals catalanes. Elements de l'historicisme marquen l'edifici, en combinacions eclèctiques que ja apunten cap al modernisme: estucats de l'arrebossat imitant carreus a la manera neoclàssica, llindes i muntants de les finestres fetes amb maó arrebossat i imitant dovelles a la manera de la disposició barroca, cornisa esglaonada i ràfecs de teula i pissarra, forjats abarrocats a la part baixa de l'edifici, etc. Tot plegat, una amalgama de recursos vuitcentistes eclèctics.

Història 
No hi ha notícies de l'edifici, però llegint els rètols de l'exterior s'hi podia llegir que l'edifici es construeix sota el propietari Joan Estrada, fill d'Esteve Estrada que fundà la Destil·leria l'any 1887. Per tant, l'edifici és construït en època de la segona generació, raonablement a finals del  o màxim principis del . Més probablement vuitcentista, ja que el cartell estucat al mur, amb el nom de la societat, està escrit en castellà (cartell del moment de la construcció) i ha de ser anterior al de rajola, i escrit en català, que hi ha a la cantonada, amb caràcters clarament modernistes, probablement de principis del .

Referències 

Patrimoni monumental de Cornellà de Llobregat
Obres de Modest Feu